Atax fou el nom llatí del riu Aude
 Atax o Addac fou el rei dels alans a Hispania (vers 409-418)